Тимерханов — часто встречающаяся у тюркских народов фамилия. Производна от имени «Тимерхан». Женская форма — Тимерханова. Известные носители:

 Дамир Тимерханов (25.07.1935), генерал-майор
 Эрнест Тимерханов (10.07.1978), артист театра и кино
 Илдус Тимерханов (25.04.1956), детский писатель, журналист

Тимерханова 

 Разия Тимерханова, певица